«Sowing the Seeds of Love» () — песня британской группы «Tears for Fears».

Она была выпущена в качестве первого сингла альбома 1989 года «The Seeds of Love» и стала международным хитом, попав в пятёрку лучших в Великобритании, Канаде (где он был № 1), Ирландии, Италии, Нидерландах, Новой Зеландии и США, где достигла второго места в Billboard Hot 100 (уступив первое место «Miss You Much» Джанет Джексон), а также возглавила чарт Modern Rock Tracks. Сингл также попал в Топ-20 в других странах.

Предыстория 
Песня включает в себя ряд музыкальных стилей и методов записи, ряд рецензентов увидели в ней стилизацию под The Beatles и стиль, напоминающий творчество группы в конце 1960-х годов. Она была написана в июне 1987 года в течение недели парламентских выборов в Великобритании, на которых консерваторы под руководством Маргарет Тэтчер одержали третью подряд победу. Выборы побудили Роланда Орзабала, который происходит из рабочего класса, заинтересоваться политикой и социализмом. На момент выпуска песни он считал её самой откровенной политической песней, которую когда-либо записывали Tears for Fears. Слова композиции отсылают к победе на выборах Тэтчер («Бабушка-политик с высокими идеалами, ты понятия не имеешь, какие настроения у большинства»).

Название песни было вдохновлено радиопрограммой, которую услышал Орзабал и в которой рассказывалось про мужчину, собиравшего коллекцию традиционных английских народных песен. Одна из песен называлась «The Seeds of Love», о ней он узнал от садовника по имени Мистер Англия (что отразилось в тексте песни: «Мистер Англия, сеющий семена любви»).

Сингл вошёл в саундтрек британского фильма «Зелёные пальцы» (2001).

Видеоклип 
Музыкальное видео было снято , который до этого снял клипы для Джони Митчелл («Good Friends»), Пола Саймона («») и Майкла Джексона («Leave Me Alone»). Клип получил две награды на MTV Music Video Awards: «Прорыв видео» и «Лучшие спецэффекты». Также он был номинирован в категориях «Лучший клип группы» и «Лучший пост-модерн клип года».

Форматы и трек-лист 
Сингл был выпущен в разных форматах, таких как сингл 7", сингл 12", диск 12", кассетный сингл и CD-сингл.

Сингл 7" (Великобритания)
 Sowing the Seeds of Love (версия 7")
 Tears Roll Down
 12"/CD-сингл (UK)
 Sowing the Seeds of Love (полная версия)
 Tears Roll Down
 Shout (U.S. Remix)
 CD-сингл (США)
 Sowing the Seeds of Love (полная версия)
 Sowing the Seeds of Love (U.S. Radio Edit)
Сторона «Б» «Tears Roll Down» — ранняя, в основном инструментальная версия «», который был выпущен в качестве сингла в 1992 году и включён в альбом величайших хитов под тем же названием.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

См. также 
 Список рок-хитов №1 1989 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1989 года
Песни Tears for Fears
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Песни, возглавлявшие хит-парад Alternative Songs